Oberreichenbach ist der Name folgender Gemeinden:

 Oberreichenbach (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Oberreichenbach (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Oberreichenbach ist der Name folgender Ortsteile:
 Oberreichenbach (Birstein), Ortsteil der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Oberreichenbach (Brand-Erbisdorf), Ortsteil der Stadt Brand-Erbisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Oberreichenbach (Großhabersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Oberreichenbach (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Oberreichenbach (Oberlausitz), Ortsteil der Stadt Reichenbach/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Oberreichenbach (Reichenbach im Vogtland), Ortsteil der Stadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen
 Oberreichenbach (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Oberreichenbach (Engerwitzdorf), Ortsteil der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich